26 февраля 1989 г. состоялись выборы Съезда народных депутатов СССР, первые выборы высшего органа власти СССР, на которых избирателям впервые предоставлялся выбор между несколькими кандидатами. Впервые в СССР происходило публичное обсуждение различных предвыборных программ (в том числе и на теледебатах).

Получив свободу выбора, граждане страны зачастую отказывали в доверии правящей  партии. Так в Ленинграде не был избран ни один партийный и советский руководитель города и области, ни один член бюро обкома, включая первого секретаря и даже командующего военным округом.

Съезд открылся 25 мая 1989 года. В первый же день работы Съезда он избрал Горбачёва Председателем Верховного Совета СССР. Заседания съезда транслировались по телевидению в прямом эфире, и множество граждан СССР внимательно следили за ними. 5 июня было отменено очередное заседание съезда в связи с тем, что этот день был объявлен днем траура по жертвам железнодорожной катастрофы на трассе Челябинск-Уфа, произошедшей в ночь с 3 на 4 июня. М. С Горбачёв выразил глубокое соболезнование депутатам, выступив с краткой речью.

Впервые телезрители смогли увидеть выступления академика А. Д. Сахарова, в которых он выступал с критикой политической системы СССР: 

Съезд был отмечен противостоянием, выразившимся в активной полемике действующего Генерального Секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва с академиком-диссидентом Андреем Сахаровым, члена ЦК КПСС Егора Лигачёва с опальным в то время, будущим первым президентом России Борисом Ельциным.

Среди депутатов было немало ярких личностей, ставших, благодаря съезду известными на всю страну, некоторые из них из преподавателей, служащих и научных сотрудников переквалифицировались в публичные политики, в последующие годы были избраны на руководящие посты страны, возглавили оппозиционные движения. Среди них — Гавриил Попов (позднее стал мэром Москвы), Сажи Умалатова (стала впоследствии политиком-радикальным коммунистом), Анатолий Собчак (избран мэром Санкт-Петербурга), Юрий Афанасьев (возглавил движение «Демократическая Россия», затем — ректор РГГУ), Алексей Казанник (стал Генеральным Прокурором России).

На съезде впервые был выдвинут альтернативный кандидат на пост Председателя Верховного Совета СССР. Помимо М. С. Горбачева на этот пост баллотировался депутат, член МДГ Александр Оболенский.

Борис Ельцин не был избран съездом 26 мая членом Верховного Совета СССР, однако 29 мая депутат Алексей Казанник уступил ему своё место в Совете Национальностей Верховного Совета.

В последний день Съезда, в относительном меньшинстве, радикально настроенные депутаты сформировали Межрегиональную группу народных депутатов (сопредседатели группы: А. Д. Сахаров, Б. Н. Ельцин, Ю. Н. Афанасьев, Г. Х. Попов, В. Пальм). Они выступали за политические и экономические преобразования в СССР, за радикальное реформирование советского общества.

Мнения участников съезда 

Спустя 20 лет после съезда его делегаты так характеризовали то время:

 Историк Юрий Афанасьев:

 Виктор Алкснис:

См. также 
 Съезд народных депутатов СССР
 Агрессивно-послушное большинство

Примечания

Ссылки 
Документы Съезда 
 Документальный фильм о первом съезде народных депутатов СССР "Давайте посоветуемся" (1989). 
Трансляция I Съезда народных депутатов СССР по советскому телевидению. День 1, 25 мая 1989 г.
Трансляция I Съезда народных депутатов СССР по советскому телевидению. День 2-12, 26 мая - 9 июня 1989 г.

Перестройка
1989 год в Москве
Съезд народных депутатов СССР
Май 1989 года
Июнь 1989 года